Djebel, yebel, jebel, gebel, djabal, jabal o jbel son vocablos de origen árabe que designan tanto una montaña como un macizo montañoso. Las diferentes grafías son debidas a las diferentes transliteraciones de los topónimos y a las diferentes pronunciaciones regionales. El nombre ha sido muy usado para nombrar, además de accidentes montañosos, lugares, localidades e incluso personas y pueblos.

La forma plural Jibâl sirve para designar, en geografía árabe medieval, una frontera montañosa entre Irak e Irán en la vertiente occidental de Zagros que  corresponde aproximadamente a las provincias iraníes de Azerbaiyán Occidental, de  Kermanshah, de Kurdistán y de Lorestán.

No hay razón para usar este vocablo como un nombre común, pero se acostumbra a utilizar en los nombres propios de muchos accidentes montañosos:

 el Jbel Toubkal, también llamado macizo de Toubkal, está situado en Marruecos;
 el Djebel Zaghouan, el Djebel Chambi y el Djebel Boukornine  se encuentran en Túnez;
 el Gebel Barkal se encuentra en Sudán;
 el Yebel Ajdar se encuentra en Libia;
 el Yebel Aïssa se encuentra en Argelia;
 la Isla Jabal al-Tair es una isla de Yemen;
 Yabal, un personaje bíblico hijo de Lamec;
 Djebel Chinoise es el nombre de una clase  de  corbetas de Argelia;
 El Djebel Chambi es la montaña más alta de Túnez.

Como curiosidad, el nombre de Gibraltar viene de Djebel Tárik, «la montaña de Tárik».

Notas

Enlaces externos 

Accidentes del relieve
Montañas de África
Palabras y frases en árabe